Shūrloq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūd-e Shūrlūkh, vattendrag, 
 Shūrloq (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar